Бенинкаса:

Фамилия 
Бенинкаса () — испанская фамилия:
 Бенинкаса, Катерина ди (более известна как Екатерина Сиенская; 1347—1380) — терциарка доминиканского ордена, итальянская религиозная деятельница и писательница.
 Бенинкаса, Мигель (1889 — ?) — уругвайский футболист, действовавший на позиции защитника.
 Бенинкаса, Хосе (1891—1959) — уругвайский футболист, выступавший на позиции защитника, тренер.

Таксоны 
 Бенинкаса, или Бенинказа () — род растений семейства Тыквенные.